Die BGL Ligue 2021/22 war die 108. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 7. August 2021 mit der Partie RFC Union Luxemburg gegen Swift Hesperingen eröffnet und endete mit dem letzten Spieltag am 22. Mai. Vom 13. Dezember 2021 bis zum 5. Februar 2022 ruhte der Spielbetrieb aufgrund einer Winterpause. Im September 2021 gab es eine Englische Woche.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie in Luxemburg gab es keine Aufsteiger aus der Ehrenpromotion.

Teilnehmer 

Die Spielzeit 2021/22 wurde mit den 16 Vereinen ausgetragen, die der BGL Ligue in der vorherigen Saison angehörten.

Vor Saisonbeginn 
Billy Bernard verließ Meister CS Fola Esch nach 13 Jahren und ließ ebenso wie Tom Laterza vom FC Progrès Niederkorn seine Karriere beim FC Monnerich ausklingen. Zudem musste Fola den Verlust von zwei Leistungsträgern an die beiden größten Konkurrenten der Liga verkraften. Dejvid Sinani, einer der Topscorer der Vorsaison, wechselte zu F91 Düdelingen, Verteidiger Cedric Sacras zu Swift Hesperingen. Zachary Marvin Hadji, Torschützenkönig der Vorsaison, verließ die Fola ebenfalls und wechselte zu FC Stade Lausanne-Ouchy in die zweitklassige Challenge League. Dessen älterer Bruder Samir, Torschützenkönig der Saison 2018/19, kehrte nach zwei Jahren bei Royal Excelsior Virton in die BGL Ligue zurück und schloss sich F91 Düdelingen an. Dorthin kehrte nach nur einer Spielzeit bei Swift auch Torhüter Jonathan Joubert zurück. Die bisherige Nummer 1 bei F91, Tim Kips, wechselte nach Deutschland in die 2. Liga zum FC Erzgebirge Aue.

Swift verlor ebenfalls zwei wichtige Spieler. Hakim Djamel Abdallah, Hesperingens bester Torschütze der Vorsaison, wechselte zum belgischen Zweitligisten Lierse SK. Emmanuel Françoise schloss sich ebenso wie der gebürtige Berliner Gordon Büch vom Zweitligaaufsteiger FC Ingolstadt 04 sowie Mario Pokar von F91 Düdelingen, wo er dreimal Meister und zweimal Pokalsieger wurde, dem Europa-Conference-League-Teilnehmer RFC Union Luxemburg an.

FC UNA Strassen verlor mit Frederick Kyereh, der zum Ligakonkurrenten Etzella Ettelbrück wechselte, sowie Sebastian Szimayer zwei erfahrene Spieler. Nach nur einer Spielzeit kehrte der Franzose Kevin Sommer vom FC Progrès zu Jeunesse Esch zurück. Der Torhüter spielte bereits von 2017 bis 2020 für den luxemburgischen Rekordmeister. Der FC Progrès verpflichtete Nationalspieler Florian Bohnert vom deutschen Regionalligisten FSV Mainz 05 II. Der FC Differdingen 03 sicherte sich die Dienste des 35-jährigen Italien-Rückkehrers und 100-fachen Nationalspielers Daniel da Mota. Kurz vor Schließung des nationalen Transferfensters gelangen US Hostert zwei spektakuläre Neuverpflichtungen. Aus Niederkorn wurde Stürmer Ryad Habbas ausgeliehen, der mit 16 Treffern viertbester Torschütze der Vorsaison war. Vom französischen Drittligisten US Boulogne wurde der 16-fache kamerunische Nationaltorhüter Guy N’Dy Assembé verpflichtet. US Bad Mondorf sicherte sich die Dienste es früheren Zweit- und Drittligaprofis Smail Morabit. Der Tabellenletzte der Vorsaison, Union Titus Petingen, lieh den früheren Leverkusener A-Jugendspieler und luxemburgischen U21-Nationalspieler Yannick Schaus von F91 Düdelingen aus. Alexander Laukart kam vom deutschen Drittligisten Türkgücü München.

Sieben Teams gehen mit einem neuen Trainer in die Saison. Nach drei Jahren verließ Manuel Correia den FC UNA Strassen. Sein Nachfolger ist der Deutsche Christian Lutz, der zuvor US Rümelingen in der Ehrenpromotion trainierte. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Der FC Differdingen 03 verpflichtete Pedro Resende vom FC RM Hamm Benfica für die neue Spielzeit. Er löst Jean-Philippe Caillet ab, der den Verein als Interimstrainer bis zum Ende der vergangenen Saison betreute  Resende wiederum wird durch Thomas Gilles ersetzt, der zuletzt den französischen Achtligisten AS Girancourt trainierte. Bei US Bad Mondorf kehrte Arno Bonvini nach nur einem Jahr zurück, der bereits von 2012 bis 2018 sowie 2019 bis 2020 für den Klub tätig war. Er folgt dem Franzosen Serge Wolf nach, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde.

RFC Union Luxemburg holte mit Jeff Saibene einen international erfahrenen Trainer. Saibene betreut erstmals in seiner Laufbahn als Vereinstrainer einen luxemburgischen Klub. Er löst Régis Brouard ab. Jeff Strasser, der im Oktober 2020 bei Swift Hesperingen entlassen wurde, übernimmt im Sommer 2021 Jeunesse Esch. Er folgt dem Griechen Georgios Petrakis nach, der seinerseits im Oktober 2020 die Jeunesse übernommen hatte.
Am 22. Juni 2021 stellte Swift Hesperingen den Franzosen Vincent Hognon als neuen Trainer und Nachfolger von Pascal Carzaniga vor.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Die Begegnung des ersten Spieltags zwischen F91 Düdelingen und dem FC Wiltz 71 wurde aufgrund von fünf positiven Corona-Fällen bei den Düdelingern, verbunden mit einer zehntägigen Quarantäne, auf den 18. August 2021 verlegt.

Saisonverlauf 
Nach der COVID-19-bedingten Absage einer Partie konnte auch das Saisoneröffnungsspiel zwischen Niederkorn und Differdingen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die Partie wurde in der 40. Minute beim Stand von 0:0 wegen Starkregens abgebrochen.

Statistiken

Tabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle

Relegation

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Scorerliste 
Als Scorerpunkt(e) zählen sowohl die erzielten Tore als auch die Torvorlagen eines Spielers. Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten sind die Spieler zuerst nach der Anzahl der Tore und danach alphabetisch geordnet.

Trainerwechsel

Höchstwerte der Saison 
Höchster Heimsieg:
 8:0 (CS Fola Esch gegen FC Rodingen 91 am 22. Spieltag)
Höchster Auswärtssieg:
 9:1 (Progrès Niederkorn beim FC RM Hamm Benfica am 13. Spieltag)
Die meisten Tore:
 35 am 22. Spieltag
Die wenigsten Tore:
 18 am 20. Spieltag
Torreichste Spiele:
 10 Tore:
 FC RM Hamm Benfica - Progrès Niederkorn (1:9 am 13. Spieltag)
 8 Tore:
 CS Fola Esch – FC Victoria Rosport (4:4 am 4. Spieltag)
 CS Fola Esch – FC Rodingen 91 (8:0 am 22. Spieltag)
 7 Tore:
 RFC Union Luxemburg – US Hostert (7:0 am 7. Spieltag)
 F91 Düdelingen - Etzella Ettelbrück (6:1 am 8. Spieltag)
 Swift Hesperingen - FC RM Hamm Benfica (7:0 am 11. Spieltag)
 Jeunesse Esch - US Hostert (4:3 am 19. Spieltag)
 FC RM Hamm Benfica - CS Fola Esch (0:7 am 23. Spieltag)
 F91 Düdelingen - FC RM Hamm Benfica (7:0 am 29. Spieltag)
Torreichstes unentschiedenes Spiel:
 CS Fola Esch – FC Victoria Rosport (4:4 am 4. Spieltag)
Jüngster eingesetzter Spieler:
 Oliver Veselcic (FC RM Hamm Benfica), 16 Jahre und 19 Tage
Ältester eingesetzter Spieler:
 Jonathan Joubert (Swift Hesperingen), 42 Jahre, 7 Monate und 12 Tage

Stand: Saisonschluss

Die Meistermannschaft von F91 Düdelingen

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22